Serbest ist der Familienname folgender Personen:

 Dilek Serbest (* 1981), türkische Schauspielerin
 Safa Serbest (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Saskia Serbest (* 2001), deutsche Eishockeyspielerin
 Sevim Sinmez Serbest (* 1987), türkische Weit- und Dreispringerin
 Tarkan Serbest (* 1994), türkisch-österreichischer Fußballspieler